Населённый пункт:
 Соколиный Камень — посёлок в МО Красноуфимский округ Свердловской области.

Скалы:
 Соколиный Камень — скала к юго-востоку от Екатеринбурга, в Сысертском городском округе, возле болота Казачье.
 Соколиный Камень (Сокольские Утёсы) — скалы на реке Тагил в Верхнесалдинском районе Свердловской области, Россия.
 Соколиный Камень — скала на реке Северка в пригороде Екатеринбурга.
 Соколиный Камень — скалы на реке Уфа вблизи посёлка Сарана Красноуфимского района Свердловской области, Россия.

См. также 
 Сокол (значения)